Hilário (notário) — notário do 
 Hilário (cubiculário) — cubiculário do 
 Hilário (príncipe) — príncipe do 
 Hilário (pintor) — filósofo e pintor do 
 Hilário (filósofo) — filósofo do 
 Hilário (advogado) — advogado do 
 Hilário (oficial palatino) — oficial palatino do 
 Hilário (prefeito pretoriano) — prefeito pretoriano do 
 Hilário (decurião) — decurião e governador do 
 Hilário (consular) — consular do

Ver também 
 

Desambiguações de antropônimos